INTS1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 190 амінокислот, а молекулярна маса — 244 297.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Локалізований у ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки